«Пи́терхед» () — шотландский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Первой лиге Шотландии, третьем по силе дивизионе страны. Основан в 1891 году. Домашние матчи до 1997 года проводил на арене «Рекреэйшен Парк», начиная с сезона 1997/98 выступает на стадионе «Балмур», вмещающего 4 000 зрителей. В шотландской лиге «Питерхед» выступает с сезона 2000/01, за это время он провёл 6 сезонов во Втором дивизионе Шотландии, лучшим из которых был сезон 2005/06, когда он занял 3-е место, остальные годы команда провела в Третьем дивизионе Шотландии, низшем дивизионе шотландской лиги. В Кубке Шотландии клуб никогда не пробивался дальше 1/16 финала.

Достижения 
 Вторая лига Шотландии:
 Победитель (1): 2013/14.
 Третий дивизион Шотландии:
 Вице-чемпион (2): 2004/05, 2012/13.

Рекорды клуба 
 Самая крупная победа: 17-0 в матче против «Форт-Уильям» в 1998 году

 Самое крупное поражение: 0-13 в матче против «Абердина» в 1923 году

 Наибольшее число зрителей на домашнем матче: 8 643 в матче против «Рэйт Роверс» 26 февраля 1987 года

Известные игроки 

  Балдур Бетт
  Кайл Маколи
  Гарри О’Коннор
  Джо Харпер

Известные тренеры 
  Нил Купер
  Джим Макиналли
  Иан Уилсон

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбольные клубы Шотландии